«Вторжение Астро-монстра» (яп. 怪獣大戦争) — японский фантастический кайдзю-фильм, снятый Исиро Хондой, продолжение «Гидоры, трёхголового монстра». Это шестой фильм о динозавре Годзилле, третий о птерозавре Родане и второй о драконе Кинге Гидоре, а также первый, где появляются пришельцы Ксилены. В Японии фильм вышел в прокат 19 декабря 1965 года. В Японии в год выхода фильм посмотрели 3 780 000 зрителей.

Несмотря на то, что сюжет фильма типично фантастико-приключенческий, в нём также есть элементы комедии.

В 2007 году фильм был выпущен на DVD.

В США фильм вышел под названием «Монстр Зиро» в 1970 году.

Сюжет 
ОКЦ (Объединённый космический центр) посылает двух астронавтов, Глена и Фудзи, в сторону Юпитера, чтобы исследовать новую планету (Планету Х). Вскоре после посадки, астронавты попадают в подземелье, где живут жители Планеты Х. Инопланетяне рассказывают, что вынуждены скрываться под землей из-за того, что Монстр Зеро постоянно атакует поверхность их планеты. Звучит сигнал тревоги: Монстр Зеро снова атакует. Люди узнают в нём Гидору. Инопланетяне предлагают людям доставить с Земли на Планету Х Годзиллу и Родана, чтобы те смогли победить Монстра Зеро, а взамен предлагают вручить лекарство от рака. Глен и Фудзи возвращаются на Землю и с помощью продвинутой техники инопланетян доставляют Годзиллу и Родана на планету Х. Пришельцы вручают людям обещанное лекарство и скрываются в недрах своей планеты.

В ролях 

Во время съёмок фильма Ник Адамс произносит все фразы на родном языке. Его речь была сохранена в американской версии фильма, а в Японии его роль дублировал Горо Ная.

В зарубежном прокате 
В США этот фильм выходил как «Монстр Зиро» и "Годзилла против Монстра Зиро"в 1970 году. В американском варианте были вырезаны некоторые незначительные сцены: разговоры инопланетян на языке Планеты Х, взлёт Родана над холмом, и сцена, где Годзилла подпрыгивает от радости что победил Кинга Гидору. Также было немного изменено музыкальное оформление.

В американской версии фильма Ксилены предлагают людям лекарство не только от рака, но и от всех неизлечимых на Земле болезней.

Названия 

Великая война монстров — японское название.

Монстр Зиро — название театрального релиза в США.

Великая война монстров: Кинг Гидора против Годзиллы — переиздание японской версии в 1971 г.

Годзилла против Монстра Зиро — американское название домашнего видео в 1982 г.

Вторжение Астро-монстра — международное название.

Ссылки 
 «Годзилла против Монстра Зеро» на сайте студии Toho
 «Годзилла против Монстра Зеро» на сайте Japanese Movie Database

Фильмы Японии 1965 года
Фильмы кинокомпании «Тохо»
Фантастические фильмы 1965 года
Фильмы о Годзилле
Фильмы о драконах
Фильмы о птерозаврах
Фильмы о вторжении пришельцев
Научно-фантастические фильмы США